Mecz o Superpuchar Europy 2007 został rozegrany 31 sierpnia 2007 roku na Stadionie Ludwika II w Monako pomiędzy Milanem, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 2006/2007 oraz Sevillą, triumfatorem Pucharu UEFA 2006/2007. Milan wygrał mecz 3:1, tym samym zdobywając Superpuchar Europy po raz piąty w historii klubu.

Droga do meczu

Sevilla

Milan

Szczegóły meczu 

Spotkanie finałowe odbyło się 31 sierpnia 2007 na Stadionie Ludwika II w Monako. Frekwencja na stadionie wyniosła 17 822 widzów. Mecz sędziował Konrad Plautz z Austrii. Mecz zakończył się zwycięstwem Milanu 3:1. Bramki dla Milanu strzelili Filippo Inzaghi w 55. minucie, Marek Jankulovski w 62. minucie oraz Kaká w 87. minucie. Bramkę dla Sevilli strzelił Renato w 14. minucie.

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2006/2007)
 Puchar UEFA (2006/2007)

Bibliografia 
 RSSSF

2007 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
2007 w Monako